Сарыоба — топоним в Казахстане:
 Сарыоба — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Сарыоба — станция в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Сарыоба — пересыхающее озеро в Узункольском районе Костанайской области.